NMT est un sigle qui signifie :

 Networked Media Tank, un système de stockage multimédia en réseau ;
 Nordic Mobile Telephone, une norme de téléphonie mobile ;
 N-méthyltryptamine, un alcaloïde similaire au diméthyltryptamine ;
 Non mais t'as vu ce que t'écoutes, une émission de critique humoristique de chansons, présentée par LinksTheSun.